Archidiakon, auch Erzdiakon oder Protodiakon, (griech. archi- ‚erz-‘ und diakonos ‚Diener, Helfer‘) bezeichnet:

 Archidiakon, in Mittelalter und früher Neuzeit Stellvertreter eines Bischofs
 Kardinalprotodiakon, amtierender dienstältester Kardinaldiakon
 Generalvikar (katholische Kirchen, heute), Stellvertreter eines Diözesanbischofs und Leiter der Diözesanverwaltung
 Archidiakon (evangelische Kirchen), früher den zweiten Pfarrer einer Stadtkirche
 Archidiakon (anglikanische Kirche), Vorsteher des Kirchensprengels
 Archidiakon (Orthodoxie), ein besonders geehrter Mönchsdiakon (ursprünglich den ersten Diakon eines Klosters, heute weiter gefasst)
 Erzdiakon (Thomaschristen), bis 1706 das Haupt der Thomaschristen Indiens; das Amt ist erloschen

Siehe auch:
 Diakon #Geschichte des Diakonats
 Archdeacon